«Искорка» () — мексиканский 200-серийный семейный драматический телесериал 1982 года производства телекомпании Televisa.

Сюжет 
Телесериал повествует о маленькой девочке Исабель по прозвищу «Искорка», которая была отделена от матери из-за потери памяти в результате несчастного случая. Исабель попала в детский приют, оттуда её усыновил овдовевший бизнесмен Дон Алехандро. У Дона Алехандро есть дочь Лили, некогда ласковая и общительная девочка, но с момента смерти мамы превратившаяся в грубую и грустную девочку, озлобленную тем, что против семьи её настраивает её учительница Ирене. Лили не приняла приёмную дочь Дона Алехандро, и вместе с Ирене придумывают план, как выкинуть Исабель на улицу, но коварному плану мешают старший брат Лили Хуан Карлос и прислуга семьи Глория — они приняли Исабель как родную. Исабель начинает поиск своей родной матери Лусии.

Создатели телесериала

В ролях 
 Лусеро Огаса — Исабель по прозвищу «Искорка»
 Энрике Лисальде — Алехандро де ла Мора
 Анхелика Арагон — Лусия/Мария Луиса
 Уси Веласко — Лилиана «Лили» де ла Мора
 Роксана Чавес — Ольга
 Аурора Клавель — Флора
 Эльса Карденас — Сестра Сокорро
 Леонардо Даниэль — Хуан Карлос де ла Мора
 Альма Дельфина — Глория
 Хосефина Эскобедо — директор
 Рохелио Герра — Эстебан
 Хавьер Эрранс — Браулио
 Мануэль Лопес Очоа — Хосе
 Альберто Маяготья — Анхель Гуардиан
 Инес Моралес — Пилар
 Беатрис Морено — Лола
 Наилея Норвинд — Сарита
 Рената Флорес — Ирене
 Марта Резникофф — Алисия
 Роберто Соса Мартинес — Пекас
 Гастон Тусе — Падре Эухенио
 Хорхе Виктория — Бенито
 Аврора Кортес — Хесуса
 Самюэль Молина — Рохелио
 Летисия Кальдерон
 Артуро Пениче
 Оскар Санчес — доктор Солис
 Ильда Агирре — тётя Беатрис
 Дина де Марко
 Рафаэль Вильяр
 Лорена Риверо — Мабель
 Марко Муньос — доктор Торрес
 Лусеро Леон
 Полли
 Давид Ренкорет
 Лусеро Ландер — Дора
 Соккоро Бонилья
 Виолет Габриэль

Административная группа 
 оригинальный текст: Абель Сантакрус
 адаптация: Лусия Кармен, Карлос Ромеро
 либретто: Вивиан Песталоцци
 музыкальная тема заставки: Chispita
 автор музыки: Гильермо Мендес Гуйу
 автор текста песни: Альваро Давила
 вокал: Timbiriche
 художник-декторатор: Мария Кристина Мартинес де Веласко
 начальник места проживания актёров: Лилиан Леиферман
 художник по костюмам: Эвелин Ача
 композитор: Хавьер Ортега
 осветитель на съёмках: Хесус Рая Лара
 редакторы: Алехандро Фрутос Маса, Хуан Карлос Фрутос
 начальник производства: Анхельи Несма Медина
 координатор производства: Эухенио Кобо
 оператор-постановщик: Мануэль Руис Эспарса
 режиссёры-постановщики: Эктор Ортега, Педро Дамиан
 продюсер: Валентин Пимштейн

Награды и премии

TVyNovelas (1 из 1)

Интересный факт 
 Лусеро Огаса — первая актриса, которая удостоилась премии в номинации лучшая детская актриса. Начиная с телесериала Искорка стала вручаться премия в номинации Лучшая детская актриса.

Ссылки 
 Подробная информация.
 Подробная информация.

Телесериалы по алфавиту
Драматические телесериалы Мексики
Семейные телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Телесериалы Мексики 1982 года
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы по сценариям Вивиан Песталоцци
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Экранизации произведений Абеля Сантакруса